Pfahlgraben bezeichnet
 historisch den Obergermanischen Limes
 eine Bauform des Burggrabens
 einen Betriebsbahnhof an der Bahnstrecke Gießen–Gelnhausen

Pfahlgraben ist ein Gewässername:
 Pfahlgraben (Hannover), auch Faulgraben, Fahlgraben und Fahlegraven, ehemaliger Gewässergraben in Hannover
 Pfahlgraben (Lentersheimer Mühlbach), linker Oberlauf des anschließend zunächst noch Eglesgraben heißenden Lentersheimer Mühlbachs (zur Wörnitz) bis vor Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Pfahlgraben (Stockholzgraben), rechter Zufluss des Stockholzgrabens (zur Jagst) gegenüber Walxheim, Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Pfahlbach